Flavel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), joueur paralympique de basket-ball australien
 (né en 1969), athlète paralympique australien
Dale Flavel (né en 1946), homme politique provincial canadien de la Saskatchewan
 (1823-1893), entrepreneur et pilote maritime américain
John Flavel (1627-1691), ministre presbytérien anglais
 (1596-1617), philosophe anglais
 (1793-1829), joueur de cricket anglais

Voir aussi
Flavel & Neto, duo musical français

Homonymie de patronyme